Суперкубок Чехии по футболу 2011 года () — 2-й розыгрыш Суперкубка Чехии, в котором встречались чемпион страны сезона 2010/11 «Виктория» из Пльзени с обладателем Кубка Чехии 2010/11 «Млада-Болеславом». Встреча состоялась 22 июля 2011 года в Пльзени, на стадионе Дусан Арена.

Обладателем Суперкубка Чехии 2011 года стала «Виктория», одолевшая «Млада-Болеслав» в серии пенальти 4:2 (матч завершился со счётом 1:1).

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Суперкубок Чехии 2011 на сайте soccerway.com
 Отчёт на fotbal.idnes.cz

2011
Матчи ФК «Виктория» Пльзень

Чехия
Спорт в Чехии в 2011 году
Июль 2011 года
События 22 июля
Спортивные соревнования в Пльзене